Park Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Park Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 08000401
 Park Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 84000656